Metro (vervoermiddel), een vorm van openbaar vervoer'''
Metro (motorfiets), een Brits historisch merk van motorfietsen, dat met Tyler fuseerde tot Metro-Tyler
Austin Metro, een Brits automodel van Austin

Plaatsen
Metro (Indonesië), een stad in de Indonesische provincie Lampung
Metro (Italië), een plaats in Italië

Media
Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), een Amerikaanse filmstudio
Metro (verzetsblad), een illegaal Nederlands blad uit de Tweede Wereldoorlog
Metro International, een internationale krantenuitgever uit Zweden
Metro (België), een gratis) dagblad in België
Metro (Frankrijk), een gratis dagblad in Frankrijk
Metro (Nederland), een voormalig Nederlands dagblad
Metro (Verenigd Koninkrijk), een gratis dagblad in het Verenigd Koninkrijk
Metro (film), een film uit 1997

Overige
METRO Group, een Duits groot- en detailhandelbedrijf
Metro (gebruikersomgeving), oorspronkelijke codenaam van een interface ontworpen door Microsoft
Metro (Oregon), een regionaal bestuursorgaan in de Amerikaanse staat Oregon
Metro (software), een afdruksysteem ingebed in Windows
De Digitale Metro, een virtuele wereld die onderdeel was van De Digitale Stad
Metroseksueel, een heteroseksuele man die vrouwelijke trekjes vertoont